Bahnhof Golzow steht für:

 Bahnhof Golzow (Oderbruch), Haltepunkt in Golzow (Oderbruch), Landkreis Märkisch-Oderland
 Bahnhof Golzow Dorf, Bahnhof in Golzow (Oderbruch), Landkreis Märkisch-Oderland
 Golzow Kleinbahnhof, Bahnhof in Golzow (Oderbruch), Landkreis Märkisch-Oderland
 Bahnhof Golzow (b Eberswalde), Haltepunkt im Ortsteil Golzow von Chorin, Landkreis Barnim
 Bahnhof Golzow (b Brandenburg), Bahnhof in Golzow (Mittelmark), Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Bahnhof Golzow Nord, Bahnhof in Golzow (Mittelmark), Landkreis Potsdam-Mittelmark